Santa Cruz County er navnet på to counties i USA:
 Santa Cruz County (Arizona)
 Santa Cruz County (Californien)